

Santi 
Persone venerate come santi dalla Chiesa cattolica:
 San Pietro apostolo – apostolo di Gesù
 San Pietro di Rates, o anche san Pietro di Braga – martire
 San Pietro esorcista – commemorato insieme a san Marcellino
 San Pietro Balsamo – martire
 San Pietro Battista Blásquez – francescano martire a Nagasaki
 San Pietro Borie – vescovo e martire
 Pietro da San Gemini – francescano martire in Marocco (1220)
 San Pietro da Verona – sacerdote e martire
 San Pietro di Anagni – vescovo di Anagni dal 1062 al 1105
 San Pietro Armengol – religioso spagnolo, appartenente all'Ordine mercedario
 San Pietro Canisio – primo gesuita della provincia germanica
 San Pietro Crisologo – già vescovo di Ravenna; è venerato come santo dalla Chiesa cattolica
 San Pietro d'Alcántara – al secolo Pedro Garavita
 San Pietro Calungsod
 San Pietro Chanel
 San Pietro Claver
 San Pietro Fourier
 San Pietro l'eremita
 San Pietro Nolasco
 San Pietro Pappacarbone – terzo abate della Badia di Cava
 San Pietro Poveda – martire, fondatore dell'Istituzione Teresiana
 San Pietro Regalado
 San Pietro II di Tarantasia – arcivescovo di Tarantasia
 San Pietro I di Alessandria
 San Pietro di Argo – vescovo, celebrato il 3 maggio
 San Pietro di Poitiers, vescovo
 San Pietro I di Vercelli – vescovo e martire, celebrato il 13 febbraio

Persone venerate come santi dalla Chiesa ortodossa:
 San Pietro di Cettigne – santo serbo, Metropolita del Montenegro

Arte
 San Pietro – statua di Filippo Brunelleschi
 San Pietro – statua della bottega di Pietro Bussolo
 San Pietro – statua di Michelangelo
 San Pietro – dipinto di Simone Martini
 San Pietro – dipinto di Carlo Crivelli
 San Pietro – dipinto di Grão Vasco
 San Pietro – dipinto di Francesco del Cossa
 San Pietro – dipinto di El Greco
 San Pietro – icona encaustica di autore sconosciuto conservata nel monastero di Santa Caterina in Egitto
 San Pietro – affresco di Giotto

Geografia
Croazia
 San Pietro di Brazza – comune sull'isola di Brazza

Francia
 Santo Pietro di Tenda – comune della Corsica settentrionale
 Santo Pietro di Venaco – comune della Corsica settentrionale

Italia
 Baratili San Pietro – comune della provincia di Oristano
 San Pietro a Maida – comune della provincia di Catanzaro
 San Pietro al Natisone – comune della provincia di Udine
 San Pietro al Tanagro – comune della provincia di Salerno
 San Pietro Apostolo – comune della provincia di Catanzaro
 San Pietro Avellana – comune della provincia di Isernia
 San Pietro Clarenza – comune della città metropolitana di Catania
 San Pietro di Cadore – comune della provincia di Belluno
 San Pietro di Caridà – comune della città metropolitana di Reggio Calabria
 San Pietro di Feletto – comune della provincia di Treviso
 San Pietro di Morubio – comune della provincia di Verona
 San Pietro in Amantea – comune della provincia di Cosenza
 San Pietro in Cariano – comune della provincia di Verona
 San Pietro in Casale – comune della provincia di Bologna
 San Pietro in Cerro – comune della provincia di Piacenza
 San Pietro in Gu – comune della provincia di Padova
 San Pietro in Guarano – comune della provincia di Cosenza
 San Pietro in Lama – comune della provincia di Lecce
 San Pietro Infine – comune della provincia di Caserta
 San Pietro Mosezzo – comune della provincia di Novara
 San Pietro Mussolino – comune della provincia di Vicenza
 San Pietro Val Lemina – comune della città metropolitana di Torino
 San Pietro Vernotico – comune della provincia di Brindisi
 San Pietro Viminario – comune della provincia di Padova
 San Pietro – frazione di Isola del Gran Sasso d'Italia in provincia di Teramo
San Pietro – frazione di Scafati in provincia di Salerno
San Pietro – frazione di Nocera Superiore in provincia di Salerno
San Pietro – frazione di Desenzano del Garda in provincia di Brescia
San Pietro – frazione di Berbenno di Valtellina in provincia di Sondrio
San Pietro – frazione di Valle Aurina in provincia di Bolzano
San Pietro – frazione di Calvizzano nella città metropolitana di Napoli
San Pietro – frazione di Portalbera in provincia di Pavia
San Pietro – frazione di Gemona del Friuli in provincia di Udine
San Pietro – frazione di Capurso nella città metropolitana di Bari
San Pietro a Monte – frazione di Città di Castello in provincia di Perugia
San Pietro d'Orzio – frazione di San Giovanni Bianco in provincia di Bergamo
San Pietro Lametino – frazione di Lamezia Terme in provincia di Catanzaro
San Pietro – frazione di Bisenti in provincia di Teramo
San Pietro – frazione di Funes nella provincia autonoma di Bolzano
San Pietro –  frazione del comune italiano di Rosà, in provincia di Vicenza
San Pietro –  centro abitato del comune italiano di Valdastico, in provincia di Vicenza
San Pietro – località balneare sulla costa ionica, nel comune di Manduria
San Pietro – torrente tributario del Mar Ligure
San Pietro – corso d’acqua della provincia di Treviso, in Veneto

Slovenia
 San Pietro-Vertoiba – comune del Goriziano

Altro 
 San Pietro – fiction televisiva di Giulio Base (2005)
 Pesce San Pietro – nome comune del pesce Zeus faber
 Piazza San Pietro – piazza di Roma

Pagine correlate 
 Abbazia di San Pietro
 Basilica di San Pietro (disambigua)
 Cattedrale di San Pietro
 Castel San Pietro
 Chiesa di San Pietro
 Isola di San Pietro (disambigua)
 Monte San Pietro (disambigua)
 Stazione di San Pietro
 San Pietroburgo (disambigua)
 Saint-Pierre
 Sankt Peter